Palcówka – polska nazwa niemieckiego dowodu osobistego, wprowadzonego na terenach okupowanej Polski w 1939
 Palcówka – rodzaj cegły
 Palcówka – sposób gry na gitarze
 Palcówka – forma zachowań seksualnych
 Palcówka – kiełbasa wieprzowa
 palcówka – potoczne określenie błędu podczas pisania tekstu na maszynie do pisania lub klawiaturze komputera, polegające na przypadkowym użyciu błędnego klawisza